

Aziende
Morrigan Press – casa editrice statunitense di giochi di ruolo

Mitologia
Mórrígan – divinità della mitologia celtica

Musica
Morrigan – gruppo musicale statunitense
Morrigan – gruppo musicale metal tedesco
Morrigan – singolo dei Children of Bodom del 2015

Personaggi fittizi
Morrigan – personaggio dell'universo di Stargate
Morrigan – personaggio della serie di videogiochi Dragon Age
Morrigan Aensland – personaggio della serie di videogiochi Darkstalkers